IB poate fi:

 Insulele Baleare, teritoriu ce aparține de Spania, codul ISO 3166-2:ES
 Iberia Líneas Aéreas de España, codul IATA al acestei companii aeriene
 Bacalaureatul Internațional, fundație educațională internațională din Geneva, Elveția

Legături externe 
  „IB” la acronymfinder.com